Reckford ist der Familienname folgender Personen:

 Kenneth Joseph Reckford (1933–2021), US-amerikanischer Altphilologe
 Mary Reckford (* 1992), US-amerikanische Ruderin